L'Audi R8 (désignation de type interne 42) est la première génération du modèle de voiture de sport à moteur central d'Audi, qui a été présentée au public en septembre 2006. Le nom est basé sur le succès du prototype Audi R8 au 24 Heures du Mans. Pour gagner du poids, la carrosserie de la voiture était entièrement en aluminium. De l'automne 2006 à fin 2014, un total de  ont été produites, dont, selon la Kraftfahrt-Bundesamt,  ont été nouvellement immatriculées en Allemagne. La successeur, l'Audi R8 4S, est apparue en 2015.

Historique du modèle

Développement 
Lors des premiers essais routiers avec des véhicules de pré-série sur le Nürburgring et sur la piste d'essai de Nardò, en Italie, des problèmes de ventilation de la transmission sont survenus, au moins trois véhicules ont complètement brûlé. Un véhicule d'essai déguisé en Lamborghini Gallardo a pris feu devant la porte de l'usine d'Ingolstadt. Cependant, cela n'affectait que les voitures de pré-série avec le moteur V10, qui n'était pas encore disponible à l'époque. Un incendie s'est également déclaré sur un prototype roulant sur une route de campagne dans le quartier de Schwäbisch Hall. Malgré une surchauffe et des problèmes de pneus, la date de début de production prévue (début 2009 pour le moteur V10) n'a pas été reportée par le patron de l'entreprise de l'époque, Martin Winterkorn. Selon Audi, tous les problèmes ont été résolus au début de la production.

Commercialisation 
Le véhicule est basé sur l'étude Audi Le Mans Quattro qui a été présentée au Salon de l'automobile de Francfort en 2003.

Le modèle de production a été officiellement présenté pour la première fois au Paris Motion Festival en septembre 2006. Les ventes de la R8, initialement uniquement disponible en coupé, ont commencé en avril 2007. En octobre 2010, une version ouverte, la Spyder, a été ajoutée au programme. En 2012, le modèle relooké est également présenté au Mondial de l'Automobile.

Production 
Le modèle était initialement produit par quattro GmbH à l'usine Audi de Neckarsulm. À partir d'octobre 2014, la R8 était construite dans l'usine Audi Sport nouvellement construite à Heilbronn, une ville voisine, dans la zone industrielle de Böllinger Höfe, pour soulager l'usine principale de Neckarsulm.

La R8 est produite dans un processus de manufacture de type usine, dans lequel le projet "Silver Line" a été mis en œuvre pour la première fois. Ici, le processus de production est modifié pour tenir compte de l'évolution démographique et attirer des salariés expérimentés âgés d'au moins 40 ans. Au lieu de quelques mouvements, l'individu doit effectuer beaucoup plus d'étapes de travail. Avec un temps de cycle plus long, les étapes de travail deviennent plus variées tandis que la charge physique est plus uniforme. En 2008, 120 salariés produisaient 23 véhicules par jour.

Le 17 juillet 2012, près de six ans après le début de la production, la  R8 sortait de la chaîne de montage. Le modèle anniversaire était une R8 GT Spyder Sphärenblauer.

Au total,  ont été produits de l'automne 2006 à fin 2014, dont  (24 %) étaient des modèles Spyder.

Caractéristiques du véhicule

Carrosserie 
Il n'y a pratiquement aucune similitude technique entre le prototype Audi éponyme, avec lequel Audi a remporté cinq fois les 24 Heures du Mans, et le véhicule de série. L'Audi R8 est la première voiture de sport à moteur central d'Audi produite en série pour une utilisation sur route. Avec une carrosserie squelette (Audi Space Frame) en aluminium pesant  et un cadre en aluminium et en magnésium, en conjonction avec la position d'installation du moteur, une répartition du poids de 44 et 56 % entre les essieux avant et arrière devait être atteinte.

L'habitacle avance très loin grâce au moteur central. L'empattement est relativement long, , et se traduit par des porte-à-faux courts.

Moteur

Moteur V8 

Lors du lancement sur le marché en avril 2007, Audi a installé le moteur V8 FSI à injection directe de carburant, connu, de l'Audi RS4. Le moteur à haut régime (maximum de ) d'une cylindrée de  a une puissance maximale de 309 kW (420 ch) à 7800 tr/min et un couple maximal de 430 Nm, disponible entre 4500 et 6000 tr/min. 90 % du couple est disponible de 3500 à 7600 tr/min afin de pouvoir délivrer une puissance suffisante sur toute la plage de régime. L'Audi R8 accélère de  en 4,6 secondes et, selon Audi, devrait atteindre une vitesse de pointe de 301 km/h. Le rapport poids/puissance est de 5,3 kg/kW (3,9 kg/ch). Avec l'introduction du moteur V8 dans le modèle Spyder, une version révisée du moteur est apparue mi-2010, qui a une puissance maximale de 316 kW (430 ch).

Moteur V10 
Depuis avril 2009, le moteur essence V10 à injection directe de carburant (FSI), familier, de l'Audi S6 C6 est disponible sous une forme modifiée dans la R8. Le moteur à haut régime d'une cylindrée de 5,2 litres atteint une puissance maximale de 386 kW (525 ch) à 8 000 tr/min et un couple maximal de 530 Nm à 6 500 tr/min. L'Audi R8 V10 accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 316 km/h (4,1 s et 313 km/h pour la Spyder). Le rapport poids/puissance est de 4,4 kg/kW (3,2 kg/ch) (4,7 kg/kW (3,4 kg/ch) pour la Spyder).

À l'été 2010, le moteur V10 est apparu dans une version aux performances améliorées dans l'édition limitée R8 GT. Ici, le moteur de 5,2 l développe une puissance maximale de 412 kW (560 ch) à 8 000 tr/min et atteint un couple maximal de 540 Nm à 6 500 tr/min. Le modèle GT accélère de 0 à 100 km/h en 3,6 s (la vitesse de pointe est de 320 km/h). En raison de diverses réductions de poids sur ce modèle, le rapport poids/puissance est de 3,9 kg/kW (2,9 kg/ch).

Comme la R8 de course, la voiture dispose d'une lubrification à carter sec avec un réservoir d'huile séparé, ce qui abaisse le centre de gravité du moteur et assure une lubrification optimale même en cas d'accélération latérale extrême.

Entraînement électrique 
Fin 2012, la R8 e-tron devait apparaître en tant que variante à entraînement électrique. Le véhicule devait être propulsé par deux moteurs électriques d'une puissance combinée de 280 kW (381 ch) et 820 Nm de couple.

Transmission 
L'Audi R8 dispose, soit d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports, soit de la boîte de vitesses manuelle automatisée R Tronic, cette dernière étant actionnée avec un levier de vitesses sur la console centrale ou avec une palette de changement de vitesses au volant. De plus, les temps de passage peuvent être raccourcis via un mode Sport. En 2012, la R Tronic a été remplacée par la transmission à double embrayage S Tronic à 7 rapports.

La R8 est équipée d'un système de traction intégrale contrôlé par un embrayage Lamborghini. L'essieu arrière est principalement entraîné, l'essieu avant est entraîné via un visco-coupleur, qui transfère une partie de la puissance d'entraînement à l'avant en fonction de la différence de vitesse entre les essieux.

Châssis 
Les roues sont individuellement suspendues sur des doubles triangles à l'avant et à l'arrière. Les composants sont en partie forgés en aluminium. La direction à pignon et crémaillère bénéficie d'une assistance hydraulique.

Les amortisseurs sont, soit des amortisseurs à pression de gaz, de série sur le modèle à moteur V8, soit le système d'amortissement adaptatif Audi Magnetic Ride, qui est utilisé de série sur le modèle à moteur V10. Avec le Magnetic Ride, un fluide magnéto-rhéologique est utilisé à la place d'une huile d'amortisseur conventionnelle. La viscosité peut être modifiée via un champ électromagnétique et le châssis s'adapte à la situation de conduite. Des programmes tels que Sport ou Confort sont possibles sur simple pression d'un bouton.

Les systèmes de stabilité de conduite et de contrôle du châssis ainsi que le réseau de bord proviennent de l'Audi A4 B7.

Éclairage 
Les modèles à moteur V8 étaient équipés de série de phares au xénon. De plus, un feu diurne composé de douze LED individuelles est intégré dans le phare. Les feux arrière de la R8 utilisent également la technologie LED.

En 2007, la R8 a été annoncée comme étant le premier véhicule de série avec des phares entièrement à LED. Cette variante de phare est disponible en option depuis mi-2008. Les phares à LED étaient de série sur le modèle à moteur V10. Contrairement à la combinaison avec les phares au xénon, les feu diurne ne se compose pas de LED individuelles avec la combinaison des phares à LED, mais s'allume comme une bande LED continue.

L'Audi R8 LMX a des feux de route laser.

Conception 
Le design de la R8 est la traduction en série du langage de conception de l'étude Audi Le Mans Quattro et de l'Audi RSQ du film I, Robot, qui ont tous été développés à partir du même concept formel. Le concepteur des trois véhicules sœurs est Julian Hönig.

Visuellement, les deux modèles disponibles diffèrent l'un de l'autre. Par exemple, le modèle à moteur V10 varie du modèle à moteur V8 par :
De simples sorties d'échappement plus grandes à gauche et à droite (jusqu'au lifting, le modèle à moteur V8 avait deux sorties d'échappement plus petites à gauche et à droite),
une calandre modifiée avec des barres horizontales et verticales chromées,
"Sideblades" plus évasées (bouches d'aération verticales sur le montant C),
inserts peints en noir sur le pare-chocs arrière,
feux arrière assombris et
un logo V10 sur les ailes avant et dans le groupe d'instrumentations.

Prix et consommation de carburant 
Selon Audi, la consommation de carburant du moteur V8 était d'environ 14,2 litres aux 100 km et les émissions de CO2 de 332 g/km (12,4 l et 289 g CO2 avec la boîte manuelle séquentielle R tronic). Le prix de base était de 113 500 euros pour le modèle à boîte 6 rapports et de 118 400 euros avec l'équipement R tronic. Pour la Spyder avec le moteur V8, le prix de départ des deux variantes de transmission est 11 300 euros supérieur à celui du coupé. La Spyder V8 consomme 14,4 l aux 100 km (12,6 l avec la transmission R tronic) et émet 337 g de CO2 (294 g avec la transmission R tronic).

La R8 coupé à moteur V10 était proposé aux acheteurs à partir de 154 600 euros. La Spyder avait un prix de base de 165 900 euros . Avec la transmission R tronic, la consommation de carburant était de 13,1 l aux 100 km et 305 g de CO2. La consommation de carburant de la Spyder est supérieure de 0,2 litre à celle du coupé sur les deux variantes de transmission. Les émissions de CO2 sont supérieures de 5 g par km. Le modèle coupé était également disponible avec une puissance maximale de 404 kW (550 ch). La consommation de carburant était de 12,9 l/100 km et 299 g CO2/km. Le prix de base était de 173 200 euros.

L'Audi R8 GT, apparue à l'été 2010, était disponible à partir d'un prix d'achat de 193 000 euros. Ce modèle, uniquement disponible avec la transmission R tronic, avait une consommation de carburant de 14,4 l aux 100 km (émissions de CO2 de 335 g).

R8 Spyder 
En septembre 2009, Audi a présenté au Salon de l'automobile de Francfort un modèle roadster ouvert connu sous le nom de "Spyder". Par rapport à la variante fermée, les ouvertures d'admission d'air verticales dans la zone du montant C, appelées «Sideblades», sont omises. Au lieu de cela, deux prises d'air ont été intégrées dans le compartiment du capot. L'ensemble du compartiment du capot et des autres parties latérales à l'arrière sont en plastique renforcé de fibres de carbone pour gagner du poids - cela signifie que la Spyder ne pèse que 100 kg de plus que le coupé.

La R8 Spyder était disponible à partir de mai 2010 et initialement uniquement avec le moteur dix cylindres. Le prix de vente de l'équipement de base est supérieur de 14 000 euros à celui d'un coupé comparable.

À partir de juillet 2010, le moteur V8, familier, du coupé pouvait également être commandé pour la Spyder. Les livraisons ont commencé en novembre 2010.

Lifting 
À l'automne 2012, l'Audi R8 a fait peau neuve.

Les phares au xénon ont été omis, à la place, tous les modèles ont maintenant reçu des phares à LED standard et des feux arrière nouvellement conçus. La calandre à cadre unique a été visuellement adaptée aux autres modèles d'Audi. De plus, les bandes du pare-chocs avant sont peints en noir ou en chrome, selon la variante de moteur. Les sorties d'échappement des modèles à moteurs V8 et V10 sont désormais identiques (une sortie d'échappement chacune à gauche et à droite) - elles ne sont peintes en noir que sur la V10 Plus.

Autres modèles

R8 coupé GT 
En mai 2010, la R8 GT, limitée à 333 exemplaires et uniquement disponible en coupé, fait son apparition. En plus du moteur V10 aux performances améliorées de 26 kW (35 ch), le véhicule est plus léger de 100 kg et la finition optionnelle "Race-Paket" inclus en plus un arceau de sécurité, un harnais Schroth à quatre points, un extincteur d'incendie et un coupe-batterie, la finition convient également pour une utilisation sur piste de course. L'équipement standard du modèle GT comprend une boîte de vitesses manuelle séquentielle à 6 rapports (avec le numéro du véhicule imprimé sur le dessus du levier de vitesses), des disques de frein en céramique et des sièges baquets. Extérieurement, la GT se démarque avec sa carrosserie optimisée et modifiée.

Le coupé GT était disponible à partir de 193 000 euros.

R8 Spyder GT 
À l'été 2011, après la R8 coupé GT, la Spyder GT est également arrivée sur le marché.

La Spyder est dotée du même bloc d'alimentation que la version coupé. La Spyder GT pèse 155 kilogrammes de moins que la Spyder V10. La réduction de poids a été rendue possible grâce à l'utilisation de fibre de carbone (CFRP) et de plastique renforcé de fibre de verre (GFRP).

Comme la R8 coupé GT, la Spyder GT n'a été construite que 333 fois.

Concept R8 V12 TDI 
Début 2008, au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord, une R8 avec un moteur Diesel V12 de 6,0 litres a pu être vue pour la première fois en tant que concept car. Comme pour le moteur essence V8, le moteur diesel, plus long de 16,6 cm avec un angle de cylindre classique de 60°, est installé derrière le conducteur. L'étude vise à également établir la technologie diesel TDI d'Audi, qui a été couronnée de succès au Mans dans le prototype de course Audi R10 TDI, dans la voiture de sport routière. Le moteur diesel à technologie TDI délivre une puissance maximale de 368 kW (500 ch) et un couple maximal de 1000 Nm, disponible entre 1750 et 3000 tr/min. Cela signifie que la R8 diesel accélère de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes, soit 0,4 seconde plus vite que le véhicule à moteur essence V8. La vitesse de pointe devait passer de 301 km/h avec le moteur essence à environ 325 km/h.

La consommation du moteur diesel, en revanche, devait être nettement inférieure à celle du moteur essence. Audi déclare qu'elle est inférieure à 10 l/100 km selon le troisième cycle de conduite de l'UE. De plus, le post-traitement des gaz d'échappement, inhabituellement complet pour un concept car, vise à rendre le diesel encore plus propre : la R8 V12 TDI dispose de deux filtres à particules et de ce que l'on appelle la technologie diesel propre, qui – comme la technologie Bluetec de Daimler – est destinée à significativement réduire la teneur en oxyde d'azote des gaz d'échappement. La R8 devait donc répondre à la norme antipollution Euro 6 entrée en vigueur en 2014.

Le modèle diesel a également été revu visuellement : prises d'air plus grandes et plus proéminentes à l'avant, "Sideblades" agrandis dans la zone inférieure, une section arrière avec des sorties d'air agrandies et quatre tuyaux d'échappement angulaires font paraître la R8 encore plus "audacieuse" dans l'ensemble.

En 2009, Audi a annoncé qu'elle ne produirait pas en série la R8 V12 TDI.

R8 LMS 
Article principal : Audi R8 LMS

À l'été 2008, Audi Sport a présenté l'Audi R8 LMS (R16 en interne), une version de course de l'Audi R8. Cette voiture de course, utilisée depuis 2009, est construite selon les règlementations du groupe GT3 de la FIA et s'écarte de la voiture de série à quelques endroits. En raison de la réglementation, la traction arrière était requise (la transmission intégrale n'est pas autorisée), un aileron arrière plus grand a été installé et l'avant a également été modifié.

La puissance de plus de 368 kW (500 ch) est transmise via une boîte de vitesses sport séquentielle à six rapports. Une boîte de vitesses séquentielle, non synchronisée, à denture droite avec un jeu d'engrenages de course, fabriquée par Holinger, est logée dans le carter de la boîte de vitesses standard. Les changements de vitesses sont actionnés électroniquement avec des palettes de changement de vitesse sur le volant, les changements de vitesse sont effectués pneumatiquement par un actionneur sur la transmission. Les calculateurs du moteur et de la transmission coordonnent automatiquement le changement de rapport et le double débrayage nécessaire. L'Audi R8 LMS n'est pas légale dans la rue.

La successeur de l'Audi R8 LMS, l'Audi R8 LMS Ultra, est apparue en 2012. Elle est 40 kg plus légère et 7 kW plus puissante que le modèle le plus puissant de sa prédécesseur.

R8 e-tron 
Fin 2012, la R8 e-tron - une variante à deux moteurs électriques - devait faire son apparition. Les moteurs électriques devaient délivrer 280 kW (381 ch) au total et fournir 820 Nm de couple. Cependant, en novembre 2012, Audi a suspendu la production de ce véhicule sans jamais avoir livré un véhicule à un client. Audi a déclaré que le fournisseur de batteries était responsable du manque de préparation technique du véhicule pour la production en série.

Une particularité du véhicule était qu'un rétroviseur intérieur numérique était utilisé en raison de l'absence de lunette arrière. Une petite caméra fournit des images haute résolution de la zone derrière la voiture, qui sont affichées sur un écran de 7,7 pouces.

R8 V10 Plus 
Toujours en 2012, la R8 V10 Plus a été présentée en tant que successeur de la R8 GT. La puissance maximale a été augmentée de 18 kW à 404 kW (550 ch) par rapport au modèle V10. D'autres changements visuels incluent des phares entièrement à LED, des clignotants dynamiques et des modifications mineures du cockpit ou du tablier. Il y avait aussi une nouvelle transmission S tronic pour la nouvelle R8 V10 Plus, qui, avec sept vitesses, assure des changements de vitesse encore plus rapides et presque sans à-coups. Autre nouveauté, les freins en céramique, qui sont plus légers de 12 kg et, avec quelques autres modifications, permettent un gain de poids de 50 kg à 1670 kg.

L'Audi R8 V10 Plus démarre à 173 200 euros.

R8 LMX 
Le modèle Audi R8 édition LMX, limité à 99 unités, est équipé d'un moteur V10 FSI de 5,2 litres développant une puissance maximale de 419 kW (570 ch). C'est l'une des premières voitures de série au monde à être commercialisée avec des feux de route laser intégrés. Les phares à LED sont chacun équipés d'un spot laser qui s'active à partir de 60 km/h lorsque les feux de route sont allumés. Le cône lumineux de la nouvelle combinaison d'éclairage LED/laser a une portée deux fois supérieure à celle d'un phare entièrement à LED normal. Le diamètre du faisceau laser bleu d'une longueur d'onde de 450 nanomètres est de 0,3 mm. La lumière bleue du laser est convertie en lumière blanche à l'aide d'un luminophore avec une température de couleur de 5500 degrés Kelvin. L'Audi R8 LMX a été lancée en Allemagne à l'été 2014 avec un prix de 210 000 euros.

Nouvelles immatriculations 
Selon la Kraftfahrt-Bundesamt, un total de 5 626 R8 ont été nouvellement immatriculées en Allemagne entre le lancement sur le marché et fin 2014, dont 1 486 (26 %) étaient le modèle Spyder.

Notes et références 

R8
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010